Бароны фон Клинген () — влиятельный в период Средних веков немецкий дворянский род из Тургау.

Существование представителей рода фон Клинген документально засвидетельствовано для периода XII—XV веков; однако, не исключено, что род гораздо более древнего происхождения. Так, по ряду предположений святая Виборада (1 пол. X в.) могла быть одной из Клингенов. Генеалогия семьи затруднена не только по причине отсутствия надёжных письменных источников, но и из-за слишком частого использования имён Вальтер и Ульрих.

Обширные, но вместе с тем разрозренные владения семьи располагались, в первую очередь, к северо-востоку от горы Оттенберг (под Вайнфельденом), с центром в замке Альтенклинген (на территории общины Вигольтинген), вдоль Нижнего озера (часть Боденского озера) с Маммерном и Штайном-на-Рейне с замком Хоэнклинген, а также на реке Ааре с основанным Клингенами городом Клингнау.

Исторический очерк 
Первым известным представителем рода считается Вальтер (I), который около 1150 года занимал должность фогта (светского управителя) в монастыре святого Георгия в Штайне-на-Рейне, и в 1169 году выступал свидетелем епископа Констанца, бенефициарием которого он являлся.

Предполагаемые сыновья Вальтера фон Клингена, Ульрих (I) и Вальтер (II), около 1170 года переняли от отца должность монастырского фогта, и, вероятно, стали родоначальниками двух линий рода Клинген (Альтен- и Хоэнклинген), которые, однако, однозначно различимы лишь в период после 1250 года.

Ульрих (II), сын Ульриха (I), на полученных в качестве приданого от Вальтера фон Тегерфельдена (отца его жены Иды) землях, основал в 1239 году город Клингнау. Его сыновья, также Ульрих (III) и Вальтер (миннезингер), в 1251, либо в 1253 году разделили наследство: Ульрих получал все владения в Тургау с родовым замком Альтенклинген, в то время как Вальтеру отошли тегерфельденские земли с городом Клингнау. Однако уже в 1269 году Вальтер продал свои владения (Клингнау — констанцскому епископу, и многие прочие земли — шварцвальдскому аббатству святого Власия), переселившись в Страсбург, где он принадлежал к кругу Рудольфа I.

С 1280 годов Клингены поддерживали тесный контакт с Габсбургами, но смогли при этом сохранить относительную независимость вплоть до середины XIV века.

В то время как альтенклингенская линия успешно противостояла вызовам времени вплоть до конца XIV века, Хоэнклингены, разделившиеся в 1347 году на линии Хоэнклинген-Бехбург и Хоэнклинген-Брандис, уже во второй половине XIV столетия лишились большей части своих владений. Так, в 1358 году братья Ульрих и Вальтер фон Хоэклинген-Брандис продали свою половину светского управления (права фогта) в Штайне-на-Рейне и в монастыре святого Георгия, а также владение Хоэнклинген с одноимённым замком Австрии, поступив одновременно на австрийскую службу.

Линия Альтенклинген лишь в лице своего последнего представителя, Вальтера была интегрирована в габсбургскую систему власти: в 1381—1385 годах он занимал должность земского наместника (, ландвойт) в Ааргау, Тургау, в Шварцвальде и в Зундгау. После его смерти в 1394 году большая часть владений Альтенклингенов была унаследована родственным родом фон Бусснанг (), в то время как фамильный герб и имперские лены — в том числе унаследованное в 1350 году владение Матцинген, а также должности фогта в Обервинтертуре (в настоящее время — один из округов города Винтертур) и в Визендангене, перешли к Вальтеру фон Хоэнклингену; дочь последнего, Анастасия (†1429), была аббатисой цюрихского Фраумюнстера.

В первой половине XV века Ульрих фон Хоэнклинген, сын Вальтера, и последний представитель рода, ввиду финансовых проблем в 1433 году был вынужден уступить вторую половину родового замка Хоэнклинген и город Штайн-на-Рейне Каспару фон Клингенбергу (†1439). После смерти Ульриха в 1444/1445 году значительная часть наследства Клингенов отошла графам фон Фюрстенберг.

Известные представители рода 
 Вальтер фон Клинген (после 1240—1286), миннезингер

Литература 
 J. A. Pupikofer: Geschichte der Freiherren zu Alten-Klingen, Klingnau und Hohenklingen in Thurgauische Beiträge zur Vaterländischen Geschichte, Bd. 10. Frauenfeld 1866
 Walther von Klingen und Kloster Klingental zu Wehr. Thorbecke Jan Verlag, 2010. ISBN 3799508503

Дворянство Швейцарии
История Швейцарии
История Германии
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены павлиньи перья‎